Amina Saoud – pallavolista algerina
 Amir Saoud – cestista libanese
 Mahmoud Abou El-Saoud – calciatore egiziano, portiere